Лингвистическая палеонтология (; лингвистическая археология), или метод слов и вещей () — метод реконструкции протокультуры (материальной и духовной) и локализации прародины народов на основании лексики праязыков. Реконструируется словарный состав языка, а соответственно и реалии его носителей. На основании этого также делаются выводы о месте обитания носителей данного языка — об экологической среде, где они жили (о фауне, флоре, географическом окружении и климате). Также анализируются заимствования в праязыках (см., например, Заимствования в праславянском языке).

История 
Уже Якоб Гримм писал о необходимости изучения языка вместе с культурой его носителей. Сам термин ввёл в 1859 году швейцарский лингвист Адольф Пикте. В своём труде «Индоевропейские истоки, или первобытные арии» () он предпринял «первую крупную попытку изобразить на основании языкового материала индоевропейской семьи полную картину быта и культуры индоевропейского народа-предка и попутно определить место его жительства». Этот труд положил начало лингвистической палеонтологии.

Изначально лингвистической палеонтологией занимались применительно к индоевропейским языкам. Этот период представлен, помимо работ Пикте, работами О. Шрадера, М. Мюллера, Б. Дельбрюка. Пик исследований в области лингвистической палеонтологии приходится на середину и особенно вторую половину XIX века, начало XX века. Во второй половине XX века этот метод применяется как к неиндоевропейским языкам (семитским, уральским и другим), так и к праязыкам групп индоевропейской семьи (прагерманскому, праславянскому и другим).

Терминология 

Лайл Кэмпбелл в своём учебнике по сравнительно-историческому языкознанию описывает метод  как «историко-культурные выводы, сделанные из изучения слов» () и приводит четыре его варианта:
 На основе членимости слов — если слово можно разбить на части (как  ‘небоскрёб’ ←  ‘небо’ +  ‘тот, кто царапает’), то оно новее нечленимого (как  ‘дом’) слова (там же указывается, что этот метод отнюдь не всегда работает).
 На основе того, что слово претерпело семантический сдвиг:  ‘незамужняя женщина или кто-то пожилого возраста’ изначально значило ‘тот, кто прядёт ()’ → ранее искусством прядения занимались женщины.
 На основе регулярности/иррегулярности — если морфологические формы слова образуются нерегулярно (например, с помощью непродуктивных аффиксов), то это слово, скорее всего, древнее, как  ‘бык’ и  ‘быки’ с непродуктивным суффиксом множественного числа -en.
 На основе реконструкций — если в реконструированном праязыке было некое слово, значит его носители были знакомы с тем, что обозначает данное слово.
С. А. Бурлак и С. А. Старостин в своём учебнике приводят только четвёртый метод с равнозначными названиями — лингвистическая палеонтология, метод слов и вещей и .

Также термином  и  обозначают методы, применявшиеся представителями Школы слов и вещей и метод в этнографии.

См. также 
 Буковый аргумент
 Аргумент лосося
 Аргумент железа
 Историческая лингвистика
 Языковая систематика

Примечания 

Сравнительно-историческое языкознание